Bonny o Ubani, ciutat i LGA de l'estat de Rivers, al sud de Nigèria
 Bonny membre dels bonnys, membres d'un grup humà ijaw que viu al sud de Rivers (Nigèria) 
 Bonny o ibani, llengua ijo que es parla al sud de Nigèria, a Bonny, a l'estat de Rivers 
 Bonny-sur-Loire, municipi francès, al departament del Loiret i a la regió de Centre – Val de Loira
 Anne Bonny (Kinsale, Irlanda, ~1700 - Charleston, Carolina del Sud, ~1782), pirata que operà al Carib 
 Illa de Bonny, illa africana a l'extrem sud de l'estat de Rivers, al delta del Níger, al sud de Nigèria, enfront de la ciutat de Bonny 
 Regne de Bonny, estat tradicional de Nigèria que té la seu a la ciutat de Bonny, a l'estat de Rivers. Es va fundar